Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1978/79 zum 29. Mal ausgetragen. Der TSC Berlin errang nach  1974 und  1977 seine dritte Meisterschaft. Lediglich im Heimspiel gegen den Titelverteidiger SC Leipzig gab man einen Punkt ab. Neben der BSG Umformtechnik Erfurt, musste auch wieder der Neuling BSG Chemie “W.-P.-St.” Guben das Oberhaus verlassen. Torschützenkönigin wurde Katrin Krüger vom ASK Vorwärts Frankfurt/O. mit 148/55 Toren.

Literatur

Weblinks 
 

1978
Handballsaison 1978/79